A Serie A 1934–35-ös szezonja volt a 35. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót címvédőként, sorozatban ötödik alkalommal a Juventus nyerte. Ez volt a hetedik bajnoki címük.

Végeredmény 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|V
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Juventus
| 44
| 30
| 18
| 8
| 4
| 45
| 22
| +23
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 42
| 30
| 15
| 12
| 3
| 58
| 24
| +34
|-
|  3.
|align="left"|Fiorentina
| 39
| 30
| 15
| 9
| 6
| 39
| 23
| +16
|-
|  4.
|align="left"|Roma
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 63
| 38
| +25
|-
|  5.
|align="left"|Lazio
| 32
| 30
| 13
| 6
| 11
| 55
| 46
| +9
|-
|  6.
|align="left"|Bologna
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 46
| 34
| +12
|-
|  7.
|align="left"|Napoli
| 29
| 30
| 10
| 9
| 11
| 39
| 38
| +1
|-
|  7.
|align="left"|Alessandria
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 44
| 48
| -4
|-
|  7.
|align="left"|Palermo
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 27
| 34
| -7
|-
|  10.
|align="left"|Milan
| 27
| 30
| 8
| 11
| 11
| 36
| 38
| -2
|-
|  10.
|align="left"|Triestina
| 27
| 30
| 11
| 5
| 14
| 33
| 44
| -11
|-
|  10.
|align="left"|Brescia
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 29
| 45
| -16
|-
|  13.
|align="left"|Sampierdarenese
| 26
| 30
| 9
| 8
| 13
| 29
| 42
| -13
|-
|  14.
|align="left"|Torino
| 25
| 30
| 8
| 9
| 13
| 37
| 45
| -8
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 28
| 54
| -36
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Pro Vercelli
| 15'| 30
| 5
| 5
| 20
| 21
| 54
| -33
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok